SAZU je lahko:
 Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
 ZRC SAZU  (Znanstvenoraziskovalni center SAZU - ne zamešati!)
 Srbska akademija znanosti in umetnosti (slovenska kratica, skorajda ni v uporabi; srbska kratica SANU)